Дуди Села — победитель соревнований.

Посев 

  'Дуди Села (Титул)
  Теймураз Габашвили (Четвертьфинал)
  Андрей Голубев (Полуфинал)
  Константин Кравчук (Полуфинал)

<li>  Марсель Ильхан (Четвертьфинал)
<li>  Михаил Кукушкин (Финал)
<li>  Иван Сергеев (Четвертьфинал)
<li>  Дмитрий Жирмонт (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2013